Contea di Phelps o Phelps County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Phelps (Missouri)
 Contea di Phelps (Nebraska)